Detta är en lista över de 707 kommunerna i departementet Côte-d’Or i Frankrike.

Co
Kommuner Cote-d'Or